Гричанова — женская форма фамилии Гричанов.
 Гричанова, Галина Сигизмундовна (род. 1955) — российская художница, работающая в жанре авторской куклы.
 Гричанова, Мария Романовна (1922—2015) — военфельдшер, лейтенант медицинской службы фронтового ГЛР № 2638, участница Великой Отечественной и Советско-японской войн.